Obhájcem titulu byl pár Anabel Medinaová Garriguesová a Virginia Ruanová Pascualová, Medinaová Garriguesová však vytvořila dvojici s Liezel Huberovou, která v semifinále nestačila na Serenu a Venus Williamsovy, zatímco Ruanová Pascualová nastoupila společně s Meghann Shaughnessyovou a skončila již v 1. kole na raketě páru Cara Blacková a Jelena Vesninová.

Vítězkami se staly první nasazené Serena Williamsová a Venus Williamsová, které ve finále zdolaly 12. nasazený česko-slovinský pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková. Vítězství Američanek představovalo jejich dvanáctý společný grandslamový triumf. Staly se také šestou a sedmou hráčkou ženské čtyřhry, které dokázaly získat tzv. nekalendářní grandslam, když společně triumfovaly na čtyř majorech v řadě, a podruhé zkompletovaly tzv. kariérní grandslam. Trium oběma sestrám zajistil premiérový posun do čela žebříčku WTA. Mladší z obou sestra Serena se stala teprve šestou ženou, která vedla singlový i deblový žebříček ve stejnou chvíli, Venus patřilo druhé místo.

Nasazení párů 
 Serena Williamsová /  Venus Williamsová (vítězky)
 Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová  (semifinále)
 Liezel Huberová /  Anabel Medinaová Garriguesová  (semifinále)
 Naděžda Petrovová /  Samantha Stosurová (3. kolo, skreč)
 Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Cara Blacková /  Jelena Vesninová (3. kolo)
 Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (3. kolo) 
  Alisa Klejbanovová /  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
 Bethanie Matteková-Sandsová /  Jen C’ (3. kolo)
 Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (3. kolo)
 Maria Kirilenková /  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
 Květa Peschkeová' /  Katarina Srebotniková (finále)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (3. kolo)
 Věra Duševinová /  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
 Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (3. kolo)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williamsová  Venus Williamsová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=11
| RD1-team2= Maria Kirilenková  Agnieszka Radwańská
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Liezel Huberová  Anabel Medina Garrigues
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=7
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Gisela Dulková  Flavia Pennettaová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=0
| RD1-score4-3=64

| RD1-seed5=12
| RD1-team5= Květa Peschkeová  Katarina Srebotniková| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Aljona Bondarenková  Kateryna Bondarenková
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Monica Niculescuová  Šachar Pe'erová
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williamsová  Venus Williamsová
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Liezel Huberová  Anabel Medina Garrigues
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=4

| RD2-seed3=12
| RD2-team3= Květa Peschkeová  Katarina Srebotniková
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-seed4=2
| RD2-team4=
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3=4

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Serena Williamsová  Venus Williamsová
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=12
| RD3-team2= Květa Peschkeová  Katarina Srebotniková
| RD3-score2-1=2
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. Sekce 

 4. Sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=3. Kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= A Kleybanova  F Schiavone
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= S Beltrame  Y Fedossova
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Niculescu  Šachar Pe'erová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Lefevre  A Védy
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K Jans  P Schnyder
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Kulikova  A Sevastova| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Amanmuradova  G Voskobojeva
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= Čan Jung-žan  Čeng Ťie
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09= O Govorcova  A Kudrjavceva
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Cîrstea  V Razzano
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Dzehalevich  R Voráčová
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Kondratěva  V Uhlířová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=ALT
| RD1-team13= D Jurak  P Martić
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= C Feuerstein  S Foretz
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= M Johansson  C Pin
| RD1-score15-1=
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= A Klejbanova  F Schiavone
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Niculescu  Šachar Pe'erová
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= R Kulikova  A Sevastova
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= Čan Jung-žan  Čeng Ťie| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=15
| RD2-team05= O Govorcova  A Kudrjavcevs| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Kondratěva  V Uhlířová
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=ALT
| RD2-team07= D Jurak  P Martić
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= M Niculescu  Šachar Pe'erová| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= Čan Jung-žan  Čeng Ťie
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=15
| RD3-team03= O Govorcova  A Kudrjavceva
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= M Niculescu  Šachar Pe'erová
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Související články 
 French Open
 Seznam vítězek ženské čtyřhry na French Open
 French Open 2010 – mužská dvouhra
 French Open 2010 – ženská dvouhra
 French Open 2010 – mužská čtyřhra
 French Open 2010 – smíšená čtyřhra

Reference 

 Women's Pavouk ženské čtyřhry

Ženská čtyřhra